Fenner kan som auktorsförkortning betyda:

 Juliane Fenner
 Ellen Aline Fenner

Robotskapade auktorsförkortningar